Лиоте́ () — французский топоним и фамилия. Известные носители:

  (1893—1976) французский журналист и писатель.
 Лиоте, Юбер (1854—1934) — французский военачальник, маршал Франции.
  (1789—1867) французский политик и военный, генерал.

Топоним 
 Торе-Лиоте — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Порт-Лиоте прежнее название марокканского города Кенитра.

См. также 
   — судно, получившее имя маршала Франции Юбера Лиоте.
  — учебное заведение в Касабланке.